Katedrál zasvěcených apoštolům Petru a Pavlovi je více:

 Katedrála svatého Petra a Pavla v Brně
 Katedrála svatého Petra a Pavla (Nantes) v Nantes ve Francii
 Katedrála svatých apoštolů Petra a Pavla (Poznaň) v Poznani v Polsku
 Katedrála svatých apoštolů Petra a Pavla (Kaunas) v Kaunasu v Litvě
 Katedrála svatého Petra a Pavla (Washington) ve Washingtonu DC USA
 Evangelicko-luteránská katedrála sv. Petra a Pavla v Moskvě

Související články 
 Bazilika svatého Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě
 Chrám svatého Petra a Pavla
 Kostel svatého Petra a Pavla
 Kaple svatého Petra a Pavla